

Лакота — місто, штат Айова
 Лакота — місто, штат Північна Дакота

Див. також 
 Лакота (плем'я)